O efeito Siemens consiste no aquecimento da massa dielétrica de um capacitor sob corrente alternada de alta frequência.

Ver também
 Motor elétrico
 Conectivismo

Ligações externas 

 
 

Eletricidade
Siemens